George Papanicolaou ist der Name folgender Personen:

* George Papanicolaou (Mathematiker) (* 1943), griechisch-US-amerikanischer Mathematiker
 George N. Papanicolaou (1883–1962), griechischer Pathologe

Siehe auch:
 Georgios Papanikolaou (Politiker) (* 1977), griechischer Politiker